Марвин Кемраз (1 января 1916, Чикаго — 23 июня 1995, Эванстон; ) — американский инженер-электрик и изобретатель

Исследования Кемраза являются влиятельными в сфере магнитной записи.

Биография 
Марвин родился в Чикаго, в американском штате Иллинойс, 1 января 1916 года.

Он получил диплом бакалавра в 1940 году и диплом магистра — в 1942

Кемраз создал своё первое записывающее устройство в 1930-х для двоюродного брата, который стремился стать певцом. Впоследствии он начал использовать магнитную плёнку, что делало процесс записи намного проще.

Работа Марвина Кемраза привлекла внимание профессоров Иллинойского технологического института. Ему предложили занять должность в Арморском исследовательском фонде, и доработать своё изобретение. 

В довоенное и послевоенное время, первые записывающие приборы Кемраза использовались правительством США для тренировки пилотов. До окончания Второй мировой войны эта технология был засекречена.

В июне 1944 Кемраз был награждён «US Patent number 2351004, „Method and Means of Magnetic Recording“». Суммарно Кемраз получил более 500 патентов, большинство из которых — в области электрических коммуникаций.

Марвин Кемраз умер от почечной недостаточности в возрасте семидесяти девяти лет, 23 июня 1995 года, в Эванстоне (Иллинойс).

Примечания

Ссылки 
 In 1946, Д David P. Boder, a psychology professor from Chicago’s Illinois Institute of Technology, traveled to Europe to record the stories of Holocaust survivors in their own words. 
 Artikel über die Arbeit von Camras
 
 

Изобретатели США
Награждённые Национальной медалью технологий и инноваций США
Инженеры США
Выпускники Иллинойсского технологического института